Рюка (ру:ка; ; рю:ка) — рюкюский поэтический жанр, короткий повествовательный стих, обычно имеющий структуру «8-8-8-6» слогов. Рюки обычно сочиняли на окинавском языке и исполняли под музыку сансина (предок сямисэна).

История 
На острове Окинава среди фольклорных жанров главенствовал  длиной от 51 до 75 слогов. В XVI веке от оморо отпали 20—40 слогов, и он трансформировался в рюку («песни Рюкю»). Это может быть знаком влияния Ямато, где произошла аналогичная трансформация. В XVIII веке  изобрёл нотную систему для сансина , которой рюки тоже стали записывать. Рюка сопровождает придворный танец .

Вариант на 8-8-8-6 слогов назывался , или , а варианты на 7-7, 7-5, 5-5 и 8-6 слогов именовались совокупно словом . Цуранэ со временем стал основным размером.

Окинавовед  в своей книге  называл Ёсию Тиру и Онну Набэ двумя столпами поэзии рюка.  — поэтесса XVII века, проданная в публичный дом в восьмилетнем возрасте и описывавшая в своих произведениях быт жительниц юкаку, в 18 лет уморила себя голодом.  — поэтесса XVIII века из крестьянской семьи, взявшая название родного села в качестве псевдонима. Другие поэты, отмеченные за работу в этом жанре — , , ,  и .

Рюка продолжает существовать не только на само́й Окинаве, но и в окинавской диаспоре на Гавайях и в Перу.

Сборники рюка 
Записывать и составлять сборники рюка стали довольно поздно; кроме того, многие сборники не датированы. Самое старое собрание рюка — 600-страничное , составленное в XVIII веке неизвестным автором. Все приведённые в нём стихи — это песни для исполнения под аккомпанемент сансина.

 1795—1802 , составитель неизвестен.
 1897  — .
 1900  — .
 1900  — Онга Тёю.
 1908 , составитель неизвестен.
 1911  — 
 1912 , составитель неизвестен.
 1917  — Мадзикина Анко.
 1938 , .
 ? , составитель неизвестен.
 ?  — .
 ? , составитель неизвестен.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поэзия Японии
Культура Рюкю